Daniel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Daniel
 M.J. Daniel
 Thomas Franklin Daniel